A 9ª edição da Vuelta decorreu entre 17 de agosto a 10 de Setembro de 1950, A corrida foi composta por 22 etapas, num total de mais de 3932 km, com uma média de 29,118 km/h. A corrida começou e terminou em Madrid.

Etapas

Classificações 

1950
1950 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1950